Каситериди — греческая фамилия.

 Известные носители
 Каситериди, Елена Христовна (1927—1983) — Герой Социалистического Труда. В замужестве — Сотирова.
 Каситериди, Перикли Лукич (1926—2014) — Герой Социалистического Труда.